Chaponnière ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Chaponnière (1842–1924), Schweizer evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Pauline Chaponnière-Chaix (1850–1934), Schweizer Frauenrechtlerin